Coban henviser til forskellige artikler:

Coban (bandage) – elastikbind.
Cobán (Guatemala) – by i Guatemala i departementet Altra Verapaz.